Boumbé kan syfta på följande platser:

Kamerun 

 Boumbé II, vattendrag, 
 Boumba, vattendrag, Östra regionen, 

Robotskapade Kamerunförgreningar